Кызылский колледж искусств им. А. Б. Чыргал-оола — российское учреждение среднего профессионального образования. Полное наименование — ГБПОУ РТ «Кызылский колледж искусств им. А. Б. Чыргал-оола». Адрес учреждения: 667000 Россия, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Ленина, д. 2.

История 

В Туве основу профессиональной музыкальной и сценической культуры заложили советские специалисты: композитор А. Н. Аксёнов, дирижёры Р. Г. Миронович и Л. И. Израйлевич, хормейстеры С. И. Булатов и Н. П. Миронович, балетмейстер А. В. Шатин, режиссёр И. Я. Исполнев. Они приехали в республику в сороковые годы для оказания помощи в работе театрально-музыкального училища и становлении молодой национальной культуры.

В 1947 году открылась первая детская музыкальная школа, ныне Детская школа искусств имени Нади Рушевой, её организаторами и преподавателями были Л. Н. Шевчук, Е. Р. Близнюк, С. А. Кайдан.

Дальнейшее развитие культуры Тувы и потребность в подготовке национальных кадров привели к созданию училища. Наш колледж был основан в 1960 году как «Кызылское музыкальное училище». На музыкальном отделении обучение велось по специальностям: дирижёрско-хоровая, теоретико-композиторская, народные инструменты, духовые инструменты, фортепиано, вокал. В первый набор студентами стали 50 человек.

В 1964 году добавилось новое отделение — клубное. В 1967 году открывается художественное отделение и училище в этой связи переименовывают в «Кызылское училище искусств», в 1976 году появляется библиотечное отделение, в 1991 — отделение тувинских национальных инструментов.

В 1992 году училищу было присвоено имя А. Б. Чыргал-оола.

С 2001 года на вокальном отделении к специальности «Пение академическое» добавляется новая специальность — «Пение народное», сейчас же она называется «Сольное и хоровое народное пение». В 2009 году открывается ещё одно новое отделение — «Дизайн».

В 2010 году Кызылское училище искусств им. А. Б. Чыргал-оола было реорганизовано в колледж.

В 2015 году за высокие заслуги в сфере образования и культуры Кызылский колледж искусств им. А. Б. Чыргал-оола получил Орден Республики Тыва, в 2019 году стал победителем конкурса «Лучшие колледжи РФ».

В 2020 году Кызылский колледж искусств им. А. Б. Чыргал-оола  стал лучшим учреждением культуры и искусства Республики Тыва.

Учредители 
Основной учредитель колледжа: Министерство культуры Республики Тыва 667000, Россия, Республика Тыва, г. Кызыл, Щетинкина-Кравченко 46.

Директор колледжа — Кан-оол Айланмаа Хомушкуевна.

Заместители директора:
 по учебной части — Ондар Сайлыкмаа Балчыровна;
 по воспитательной работе — Монгуш Саяна Юрьевна;
 по научно-методической работе — Ойдупаа Росина Валерьевна;
 по стратегическому развитию — Монгуш Оюу Начыновна.

Деятельность 
Колледж осуществляет подготовку по следующим специальностям:
 «Изобразительные и прикладные виды искусств и дизайна»: живопись, дизайн, декоративно-прикладное искусство
 «Народно-художественное творчество» по видам: хореографическое творчество, этнохудожественное творчество
 «Социально-культурная деятельность» по видам: организация и постановка культурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений
 «Библиотековедение»
 «Теория музыки»
 «Инструментальное исполнительство» по видам инструментов: фортепиано; оркестровые струнные инструменты (скрипка и виолончель); оркестровые духовые и ударные инструменты (флейта, гобой, кларнет, саксофон, труба, тромбон и ударные); инструменты народного оркестра (баян, аккордеон, домра, балалайка, гитара); национальные инструменты народов России (игил, бызаанчы, дошпулуур, чадаган, чанзы).
 «Вокальное искусство»
 «Сольное и хоровое народное пение»
 «Хоровое дирижирование».

Творческие коллективы колледжа 
 Оркестр тувинских национальных инструментов — руководитель Ондар Сайлыкмаа Балчыровна
 Оркестр русских народных инструментов — руководитель Монгуш Евгения Львовна
 Оркестр духовых и ударных инструментов — руководитель Тулуш Буян-Маадыр Ирбен-оолович
 Хор специальностей «Хоровое дирижирование» и «Вокальное искусство» — руководитель Сат Чодураа Петровна
 Вокальный ансамбль «Сайдаяк» — руководитель Кан-оол Айланмаа Хомушкуевна
 Фольклорный ансамбль «Чаңгы-Хая» — руководитель Ооржак Ай-Хаан Геннадьевич
 Хореографический ансамбль «Азас» — руководитель Хомушку Андрей Айрандивиевич
 Инструментальный ансамбль «КАНТ» — состоит из педагогов Дамба Николай Юрьевич, Дулуш Аяна Викторовна, Исакова Татьяна Владимировна. Ранее ансамбль был квартетом и четвёртым его участником была Куулар Надежда. КАНТ — аббревиатура составлена из имен участников Коля, Аяна, Надежда, Татьяна, и, в то же время, это музыкальный термин кант.

Творческие коллективы училища 
 Квинтет баянистов
 ВИА «Арбай-Хоор»
 Фольклорный ансамбль «Церявьё»

Творческие коллективы, возникшие на базе колледжа 
 Тувинский государственный ансамбль песни и танца «Саяны». 11 апреля 1969 года указом Президиума Верховного Совета Тувинской АССР был создан ансамбль «Саяны» на базе ансамбля «Чечек» («Цветок») училища искусств (руководители Огнёв Анатолий Кузьмич, Лесников Роберт Николаевич).
 ВИА «Аян».
 Фольклорный коллектив «Тыва». Появился в 1991 году одновременно с открытием отделения «Тувинские национальные инструменты» по инициативе директора училища Нагорного Виктора Васильевича и этномузыковеда Кыргыс Зои Кыргысовны.
 «Духовой оркестр при Правительстве Республики Тыва»
 «Тувинский национальный оркестр Республики Тыва»

Творческие коллективы, основанные выпускниками колледжа 
 «Ят-Ха»
 «Тыва кызы»
 «Угулза»
 «Чиргилчин»
 «Алаш» — 1999 год
 «Кынгыргай»
 «Ug-shig»

Проекты колледжа 
 Балет «Шопениана» (2004 год). Был поставлен по заказу Президента Республики Тыва Ооржака Ш. Д. к 60-летию вхождения Тывы в состав СССР. Руководители проекта: Донгак Вячеслав Октяброович, Ондар Ирина Олеговна и Салчак Евгения Мынчыновна.
 Опера «Мөңге аялга» (2004 год) к 60-летию вхождения Тывы в состав СССР по заказу Президента Республики Тыва Ооржак Ш. Д. была написана опера творческим коллективом композиторов: Тулуш Буян-Маадыр Ирбин-оолович, Лопсан Наталья Александровна, Комбу-Самдан Чойгана Валерьевна, Хомушку Урана Болат-ооловна, Монгуш Аяна Самыяевна; руководитель проекта — Тулуш Буян-Маадыр Ирбин-оолович. Автор либретто — Куулар Николай Шагдыр-оолович. Сценического воплощения оперы не было.
 Музыкальная драма «Буян-Бадыргы» (2007—2008 гг.) на музыку Бадыраа Сергея Ивановича. Руководители проекта: Евтушенко-Намай Татьяна Николаевна, Кан-оол Айланмаа Хомушкуевна и Ондар Сайлыкмаа Балчыровна. В 2007 году была осуществлена постановка первого действия на сцене училища искусств; в 2008 — драма была показана в училище полностью, затем её повторили на сцене Дома народного творчества.
 Фестиваль «Музыкальное лето Тувы».
 Конкурс «Дыңгылдай».
 Республиканский конкурс исполнителей народных песен «Улустуң ырызы» (2006 год).
 Межрегиональный конкурс исполнителей народных песен «Улустуң ырызы» (2012, 2014 года). Руководитель — Кан-оол Айланмаа Хомушкуевна.

Показатели деятельности 
Выпускники — с момента основания колледжа выпущено около 3000 специалистов: музыкальных и клубных работников, учителей рисования и хореографии, специалистов библиотечного дела. Были подготовлены целевые выпуски драматических и цирковых актёров, режиссёров народных театров, танцоров.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Кызыльского колледжа искусств им. А. Б. Чыргал-оола
 http://tuvanorchestra.ru/ - Сайт Тувинского национального оркестра Республики Тыва
 http://tvgf.ru/ Сайт Тувинской Государственной Филармонии

Средние специальные учебные заведения по алфавиту
Колледжи России